Кутыгин — фамилия:
 Кутыгин, Иван (ок. 1740 — ок. 1800) — русский кораблестроитель XVIII века
 Кутыгин, Матвей Иванович — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 5407; 6 декабря 1836.
 Кутыгин, Фёдор Иванович — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 4026; 26 ноября 1826.